Rankin Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rankin Building (Kalifornien), ID-Nr. 83001220
 Rankin Building (Ohio), ID-Nr. 82003570